Miejscowość
 Bogdanowicz (miasto)

Nazwisko
 Leszek Bogdanowicz ps. także Bob Roy, właśc. Bogusław Grzyb
 Mariusz Bogdanowicz – polski muzyk jazzowy
 Marta Bogdanowicz – prof. dr hab., psycholog kliniczny dziecięcy
 Paweł Bogdanowicz – rosyjski wojskowy
 Piotr Bogdanowicz – generał Armii Radzieckiej
 Piotr Bogdanowicz – doktor habilitowany prawa, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny
 Stanisław Bogdanowicz – polski duchowny katolicki
 Stefan Bogdanowicz – dynasta mołdawski
 Wiaczesław Bogdanowicz – białoruski teolog prawosławny

Herb
 Bochdanowicz
 Bohdanowicz
 Bogdanowicz

Zobacz też 

 Bogdanowicze – rodzina ormiańska, osiadła w Galicji, używająca w/w herbów